Есть по крайней мере 2 издательства с названием «Знание»:
 «Знание» — петербургское издательство марксистского толка, действовавшее в 1898−1913 годах.
 «Знание» — московское издательство научно-популярных книг, основанное в 1951 году.